Le terme de cire, d'étymologie incertaine, désigne :
 La cire d'abeille, une substance sécrétée par les abeilles pour construire les rayons de leur ruche. Le terme cire a longtemps fait référence à la cire d'abeille.
 La cire, une substance que les surfeurs appliquent sur la surface de leur planche afin de la protéger et de la rendre anti-dérapante.
 La cire à cacheter, une matière utilisée pour les Sceaux et Cachets, utilisée pour sceller les lettres et papiers.
 La cire, un produit chimique nommé ainsi en raison car il a été créé pour ressembler à la cire d'abeille, d'où les sens :
 Dans l'industrie de la fonderie et du moulage, on appelle cire un modèle fabriqué en cire à partir d'une empreinte neuve afin de vérifier que les pièces fabriquées se démouleront et avoir une impression visuelle positive. Les différences de retrait à la solidification entre la cire et le métal empêchent un contrôle dimensionnel.
 La cire perdue est un procédé de moulage dans lequel le modèle réalisé en cire sert à former le moule (en plâtre par exemple) avant d'être éliminé par fusion pour laisser place au métal liquide.
 La cire à épiler est une préparation pour l'épilation du corps.
 Une tablette de cire (en latin tabulæ, planches) est un support d'écriture effaçable et réutilisable, connus depuis la haute Antiquité et qui a été utilisés jusqu'au milieu du .

Par analogie aux propriétés de la cire
 La cire sécrétée par le canal de l'oreille, appelée cérumen.
 La cire est la partie charnue, sans plumes, à l'aspect cireux qui recouvre la base du bec d'un oiseau.

Sigle

CIRE est le sigle correspondant à :
 C.I.R.E. Cellules Inter-Régionales d'Epidémiologie de l'Institut de veille sanitaire, en France
 Certificat d'inscription au registre des étrangers, en Belgique
 Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers en Belgique